Las siglas SES pueden referirse a:

Servicio Extremeño de Salud, organismo de salud español.
SES S.A., operador satelital con sede en Luxemburgo.
Status Socioeconómico, medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación con otras personas.
 ses, abreviatura de wikt:sesión, usado en las actas del concilio de Trento.
 Sés, grupo de música contemporánea e indie de origen gallego liderado por María Xosé Silvar.
 Subsecretaria de Educación Superior en México.
 Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España.
 Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad de España.